Aleksandr Panov – calciatore russo
Cvetomir Panov – calciatore bulgaro
Georgi Panov – cestista bulgaro
Ljubomir Panov – ex cestista bulgaro
Pavel Panov – calciatore bulgaro
Sergej Panov – ex cestista russo
Vasilij Nikolajevič Panov – scacchista e giornalista sovietico
Vera Panova – scrittrice russa

Pagine correlate
 Panova